Nederlandse Juristen-Vereniging
Nederlandsch Jongelings Verbond, een voormalige Nederlandse jeugdorganisatie